Edward Brayley ist der Name folgender Personen:

* Edward Wedlake Brayley (1773–1854), englischer Antiquar und Topograf 
 Edward William Brayley (1801–1870), englischer Geograph